Тоннель  — посёлок при железнодорожном тоннеле на Транссибирской магистрали. Расположен в Надеждинском районе Приморского края, входит в Надеждинское сельское поселение.

Посёлок расположен близ федеральной трассы  «Уссури». Расстояние до райцентра, посёлка Вольно-Надеждинское, по дороге составляет 7,5 км, до Владивостока — 44 км. Население по оценке 2006 года составило 30 человек. Большинство домов используются как дачи.

Население

Примечания 

Населённые пункты Надеждинского района